Le terme javelin (qui en anglais signifie « javelot ») peut se référer à :

 AMC Javelin, un véhicule automobile ;
 Gloster Javelin, un avion de chasse à réaction britannique ;
 ATG Javelin, un avion à réaction américain ;
 , un train britannique à grande vitesse de classe 395, notamment en service pendant les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres  ;
 FGM-148 Javelin, un missile antichar américain ;
 Javelin, un personnage du roman de David Eddings La Belgariade ;
 , un destroyer de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Javeline, un type de javelot court.